Шипу́лина — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Шипулина, Анастасия Владимировна (род. 1984) — российская и словацкая биатлонистка.
 Шипулина, Екатерина Валентиновна (род. 1979) — российская балерина.
 Шипулина, Инна Владиславовна (род. 1962) — советская гребчиха-байдарочница.